На́хера () — может означать:

Топоним 
 Нахера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Нахера — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.

Фамилия 
 Нахера, Мануэль (род. 1952) — мексиканский футболист.
 Нахера, Марикрус — мексиканская актриса.
 Нахера, Педро (1929—2020) — мексиканский футболист.
 Нахера, Франсиско (род. 1983) — колумбийский футболист.
  (род. 1976) — мексиканский баскетболист.

Двойная фамилия 
 Гутьеррес Нахера, Мануэль (1859—1895) — мексиканский поэт, причисляемый к предшественникам и первым представителям испано-американского модернизма.